Vellore (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Vellore (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Vellore